Чирино — фамилия и топоним. Известные носители:

 Чирино, Педро (1557 — 1635) — испанский священник и историк, миссионер.
 Чирино, Ранди (род. 1996) — коста-риканский футболист.

Топоним 
 Чирино — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Чирино — агрогородок в Дубровенском районе Витебской области.